Росвил има више значења:
 Росвил (Мериленд)
 Росвил (Џорџија)
 Росвил (Илиноис)
 Росвил (Индијана)
 Росвил (Канзас)
 Росвил (Тенеси)